Алфред Андреевич Бриедис (; 1902 год, Лифляндская губерния — 5 сентября 1987 года) — председатель колхоза «Циня» Цесисского района Латвийской ССР. Герой Социалистического Труда (1966). Депутат Верховного Совета Латвийской ССР 7-го созыва.

Биография 
Получил начальное образование в школах сёл Райскумс и Мазстраупе. Трудиться начал с 15-летнего возраста. В довоенное время трудился батраком, плотником, на предприятиях Цесиса. Участвовал в подпольном революционном движении, за что подвергался преследованиям и заключению в тюрьме. В довоенное время трудился лесником, в 1940 году избирался присяжным заседателем Цесисского народного суда. Во время оккупации Латвии немецкими войсками работал в лесном хозяйстве.

С 1944 года — финансовый агент, с 1948 года руководил Райскумским сельскохозяйственным кооперативом. В 1949 году занимался организацией колхоза «Циня» (позднее — «Узвара») Цесисского района. Был избран председателем этого же колхоза. В 1951 году вступил в КПСС. Под его руководством колхоз добился значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Вывел колхоз в число передовых сельскохозяйственных предприятий Латвийской ССР. За выдающиеся трудовые результаты и социальные показатели в руководимом его колхозе был награждён в 1958 году Орденом Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за достигнутые успехи, достигнутые в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Избирался депутатом Верховного Совета Латвийской ССР 7-го созыва от Цесисского избирательного округа № 158 (1967—1971), депутатом Цесисского районного Совета народных депутатов, членом бюро Цесисского райкома Компартии Латвии, делегатом республиканского и в 1969 году — III Всесоюзного съездов колхозников.

В 1969 году вышел на пенсию. Умер в 1987 году.

 Награды и звания
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (15.02.1958; 1966)
 Орден Октябрьской Революции (08.04.1971)
 Заслуженный работник сельского хозяйства Латвийской ССР (1965)

Примечания

Литература 
 Latvijas Padomju enciklopēdija, 1—102. 1981—1988.
 Latvijas PSR mazā enciklopēdija. I—III un rādītājs. 1967—1972.

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 7-го созыва
Депутаты районных советов Латвийской ССР